Il doppio  del Club Premium Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Hugo Armando e Leonardo Mayer erano i detentori del titolo.

Santiago González e Travis Rettenmaier hanno battuto in finale Michael Quintero e Fernando Vicente 1–6, 6–3, [10–3].

Teste di serie 

 Santiago González /  Travis Rettenmaier (campioni)
 Eric Nunez /  Márcio Torres (quarti di finale)

 Santiago Giraldo /  Alejandro González (quarti di finale) 
 Michael Quintero /  Fernando Vicente (finale)

Tabellone

Note 
 

Club Premium Open 2009